Stupan ist der Familienname folgender Personen:

 Chasper Stupan (um 1941–2012), Schweizer Journalist
 Victor Stupan (1907–2002), Schweizer Schriftsteller 

Siehe auch:
 Stupan von Ehrenstein
 Stupanus